Фарс — многозначное понятие:

 Фарс — комедия лёгкого содержания.
 Жанр средневековой драмы — см. Фарс в Средневековье.
 Фарс — остан (административная единица) и историческая область в Иране.
 Фарс — река в Адыгее и Краснодарском крае (Россия), левый приток Лабы (бассейн Кубани).

 «Фарс» — картина (1988) народного художника России Валерия Балабанова (1939—2009).

См. также 
 Красный Фарс — хутор в России, Республика Адыгея, Кошехабльский район.
 «Фарс пингвинов» — американская комедия 2007 года.